Turnovský ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Trojan Turnovský (1550–1606), tschechischer Komponist
 Jaromír Turnovský (1912–?), tschechoslowakischer Eisschnellläufer
 Martin Turnovský (1928–2021), tschechischer Dirigent

Siehe auch:

 Turnovsky